Николай Иванченко:
 Иванченко, Николай Кузьмич (1904—1970) — советский архитектор.
 Иванченко, Николай Николаевич (1914—2004) — советский учёный в области дизелестроения.